Salt eller SALT kan syfta på:

 Salt – ett mineral som huvudsakligen består av natriumklorid
 Stensalt – mineralformen av natriumklorid
 Bergsalt – mineralformen av natriumklorid
 Vägsalt – ett salt som främst används som halkbekämpningsmedel vid vinterväglag
 Saltdiapir – en massa av stensalt formad som en dom eller plugg
 Saltgruva – en gruva där man bryter salt
 Salthalt – hur mycket salt det finns i en viss mängd vatten
 Saltlag – en vätska med hög salthalt
 Saltsjö – en insjö där salthalten (främst natriumklorid) är betydligt högre än normalt
 Saltöken – en öken blandad av sand och salt
 Saltsug – lust att äta något saltat
 Koshersalt – ett salt med större kornstorlek än vanligt bordssalt
Samtidsmagasinet Salt – en nedlagd tidskrift 1999–2002
 SALT – ett spegelteleskop, se Southern African Large Telescope
 Salt (film) – en film från 2010 med bland annat Angelina Jolie
 Salt (kryptografi) – ett slumpmässigt tillägg till ett lösenord

Kemi
 Salter – jonbundna kemiska föreningar
 Koksalt – ett kemiskt salt med formeln NaCl
 Havssalt – en blandning av jonföreningar som finns i världshaven

Musik
Salt (musikgrupp) – en kristen musikgrupp
Salt (rockband) – ett grungeband
Salt – artistnamnet för en sångerska i rappgruppen Salt-N-Pepa, se Cheryl James
 Salt (Nilla Nielsen) – singelskivan från albumet Higher Ground av Nilla Nielsen 2010

Organisationer
 Salt – barn och unga i EFS – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens barn- och ungdomsorganisation
 SALT – Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi, se Akademi för ledarskap och teologi
SALT – två omgångar av förhandlingar och avtal mellan USA och Sovjetunionen om vapenbegränsning, se Strategic Arms Limitation Talks
SALT 1
SALT 2,

Geografi

Frankrike 

 Salt-en-Donzy, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Jordanien 

 Qasabat As Salt, departement, Balqa, 
 As Salţ, guvernementshuvudort, Balqa,

Spanien 

 Salt (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Salt (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona,

Se även
 Saltning
 Fysiologisk saltlösning
 Balanserad saltlösning

Robotskapade Jordanienförgreningar

bs:So (čvor)
id:Garam
he:מלח